Домпјер може да се односи на:

 Домпјер (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Домпјер (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Домпјер (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Домпјер“